Danijel Romić (Szabadka, 1993. március 19. –) horvát - magyar kettősállampolgár labdarúgó, a Budafok hátvédje.

Klub statisztika
Legutóbb: 2022. augusztus 2-án lett frissítve.

Sikerei, díjai 

Kozármisleny SE:
 Magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály) második helyezett: 2012–13

Budafoki MTE:
 Magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály) második helyezett: 2019–20

Források 
 HLSZ
 MLSZ
 Foci-info

Horvát labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Kozármisleny SE labdarúgói
A PMFC labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
A Budafoki LC labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
Az NB III labdarúgói
Szabadkaiak
1993-ban született személyek
Élő személyek